HCR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Holy Cross (Alaska) (Stati Uniti)